Арки, споруджені на честь римського імператора Адріана:
Арка Адріана — в Афінах, 
Арка Адріана — в Капуї, 
Арка Адріана — в Джераші, 
Ворота Адріана — в Анталії, .

До того ж, Аркою Адріана часто помилково називають Монументальну арку в Пальмірі, .

Примітки 

Адріан